Blatnica je lahko:

predel naselja Trzin
 Blatnica Pokupska (Hrvaška)
 Blatnica, Čitluk (Bosna in Hercegovina)
 Blatnica, Teslić (Bosna in Hercegovina)
 Blatnica, Hrvaška

vodotok v Sloveniji:
Blatnica, potok, ki teče ob zahodnem vznožju planote Jelovica
Blatnica, potok, ki teče mimo Begunj na Gorenjskem, Poljč, Studenčic in Hraš
 zgornji del Bloščice, ki teče na planoti Bloke. 
Blatnica, pritok potoka Bistričica in nadalje reke Kamniška Bistrica